Luis Maffei (Brasília, 1974) é um ensaísta, músico, professor de Literatura Portuguesa da Universidade Federal Fluminense e poeta brasileiro.

Tem três livros de poemas publicados: A, em 2006; Telefunken, em 2008; e 38 círculos, em 2010, "Signo de Camões", em 2013, todos pela editora Oficina (Rio de Janeiro). Em 2009, seu livro Telefunken teve uma edição portuguesa, lançada pela editora Deriva (Porto), assim como "Signo de Camões", pela também portuguesa Companhia das Ilhas .

Na poesia de Luis Maffei é possível notar um gosto: o futebol. Não só por no livro de estreia haver uma série de poemas intitulada Copa do Mundo 2002, como também pela presença de Nome de Guerra, poema que revela a sua torcida pelo Club de Regatas Vasco da Gama. Além do futebol, há diálogos com as artes plásticas, o cinema, a música e a literatura portuguesa, de Camões à Adília Lopes. Com esses diálogos, Luis Maffei desconfia do mundo, da transcendência, do lugar das coisas, permitindo-se versar belezas, gestos, horrores, imagens e sons à sua maneira, se valendo de referências e se livrando das recorrências do nosso tempo. 

Os gostos em poesia são compartilhados com o  trabalho musical de Luis Maffei que, em parceria com Marcelo Gargaglione, lançou o disco Na mesma situação de blake, em 2005. 

Além de poeta e músico, é colunista da revista eletrônica Pequena Morte  e da ítalo-brasileira Fórum Democrático, e tem ensaios publicados em revistas especializadas como a Camoniana.

Ligações externas
Editora Oficina Raquel
Revista Pequena Morte

Poetas do Distrito Federal (Brasil)
Ensaístas do Brasil
Professores da Universidade Federal Fluminense
Naturais de Brasília